Гвоздово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гвоздово — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Гвоздово — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Молдавия 
 Гвоздово — село в Флорештском районе.

Россия 
 Гвоздово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Гвоздово —  деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Гвоздово —  опустевшая деревня в Смоленском районе Смоленской области.